instynkt – pojęcie z zakresu psychologii
 Instynkt – amerykański film dramatyczny z 1999 roku
 Instynkt – polski serial kryminalny
 Instynkt – album muzyczny Małgorzaty Ostrowskiej